Moderne Tijd, of Nieuwste Tijd is de meest recente (grote) periode in de geschiedenis
De periode van het modernisme, een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20e eeuw
Modern (doorverwijspagina), verwijzing naar het feit dat iets recent of nieuw is